Сајмон Максвел Хелберг (; Лос Анђелес, 9. децембар, 1980) амерички је глумац, комичар и музичар. Познат је по улози Хауарда Воловица у комедији ситуације Штребери (2007–2019), за шта је освојио награду по избору критичара за најбољег споредног глумца у хумористичкој серији и по улози Космеа Макмуна у филму Флоренс (2016).

Хелберг се појавио у хумористичкој-скеч серији -{Mad TV}- и касније је наступао у филмовима као што су Стара школа (2003), Лаку ноћ и срећно (2005) и Озбиљан човек (2009).

Филмографија

Филм

Телевизија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1980.
Биографије живих особа
Амерички глумци
Амерички комичари
Амерички музичари
Јевреји у Сједињеним Америчким Државама